Mrs. Charlotte Sterry ha battuto in finale Agnes Morton 6-4, 6-4 nel torneo preliminare e ha battuto la detentrice del titolo May Sutton per walkover nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Turni preliminari

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1908